Roger Eric Schärer (* 1947) ist ein Schweizer Manager und früherer Konsul von Polen. Er war Berater von Bundesrat Johann Schneider-Ammann.

Biografie

Ausbildung und Tätigkeiten 
Schärer studierte Rechtswissenschaft.

Im Jahr 2001 arbeitete Schärer als Kadermann bei Credit Suisse. Bei der Credit Suisse Financial Services war er Direktor Head Executive Relations. Schärer war auch Direktor bei den Winterthur Versicherungen. Nach seiner Frühpensionierung war Schärer für den Bundesrat an der Schnittstelle Politik, Wirtschaft, Armee tätig. Von 2006 bis 2010 war er persönlicher Berater und Redenschreiber von Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Zudem war er Berater der Ammann Group. Später war er auch Konsul von Polen.

Schweizer Armee 
Schärer absolvierte eine Dragoner-Rekrutenschule in Aarau. Nach der Unteroffiziersschule machte er eine militärische Karriere. Er ist Oberst a. D. der Schweizer Armee.

Mitgliedschaften 
Schärer ist Mitglied der FDP Meilen, ehemaliges Mitglied des FDP-Bezirksvorstandes Meilen und Präsident der Swiss European Networking Agency.

Privates 
Heute lebt Schärer in Feldmeilen (Kanton Zürich) und in Trin im Kanton Graubünden. Er hat einen Sohn sowie eine Tochter.

Literatur 

 Schärer, Roger Eric: Standpunkte : der Leserbrief als Standpunkt. Satz und Druck: Zürichsee Druckerei, 8712 Stäfa, 1994.
 Schärer, Roger Eric: Die Entwicklung der Versicherungen im Kanton Zürich. In: Zürcher Chronik. Winterthur. Nr. 3, 1993. – S. 11–14.

Einzelnachweise 

Manager
Konsul
Person (Credit Suisse)
Schweizer
Geboren 1947
Mann